Пе́ртти Ка́лерво По́утиайнен (; 5 декабря 1952, Хельсинки — 11 июня 1978, там же) — финский шахматист, международный мастер (1976).

Чемпион Финляндии 1974 и 1976 гг.

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1974 г., командного первенства мира среди студентов, командных турниров северных стран, Телешахолимпиады 1977—1978.

В 1975 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1975—1977.

Участвовал в ряде сильных международных турниров.

Страдал психическим расстройством. Покончил жизнь самоубийством.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Финляндии